Burgrain bezeichnet folgende geographische Objekte:

Ortsteile:
 Burgrain (Alberswil), Ortsteil von Alberswil im Amt Willisau, Kanton Luzern
 Burgrain (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil des Marktes Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Burgrain (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern

Territorien:
 Herrschaft Burgrain, Herrschaft im Isental

Bauwerke:
 Schloss Burgrain, Schloss im Markt Isen, Landkreis Erding, Bayern